Константин Левашо́в:
 Левашов, Константин Васильевич (1785—1813) — действительный статский советник, участник русско-турецкой войны 1806—1812 годов и Отечественной войны 1812 года.
 Левашов, Константин Павлович (1908—1996) — полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).